Николай Дрейер:
 Дрейер, Николай Михайлович (1891—1969) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Дрейер, Николай Александрович фон (1888—1919) — российский мореплаватель.